Молефе () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:

 Молефе, Калифорния (род. 1980) — ботсванский легкоатлет, специализирующийся в беге на дистанции 400 метров.
 Молефе, Попо (род. 1952) — южноафриканский политик.
 Молефе, Табанг (род. 1979) — южноафриканский футболист, выступавший на позиции защитника.